Onderdistrict in Indonesië
 Sindangkasih (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Sindangkasih (Beber), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java
 Sindangkasih (Sindangkasih), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Sindangkasih (Majalengka), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java